gładzik – panel dotykowy
 gładzik – narzędzie introligatorskie
 gładzik – pilnik o drobnych nacięciach
 gładzik – rodzaj struga
 gładzik – narzędzie do honowania